Monte Castelo (canção) - do grupo Legião Urbana
Batalha de Monte Castelo - empreendida pela Força Expedicionária Brasileira

Localidades 

Municípios
Monte Castelo (Santa Catarina)
Monte Castelo (São Paulo)
Santa Cruz de Monte Castelo - no Paraná
Bairros
Monte Castelo (Campina Grande)
Monte Castelo (Campo Grande)
Monte Castelo (Fortaleza)
Monte Castelo (Juiz de Fora)
Monte Castelo (Patos)
Monte Castelo (Resende)
Monte Castelo (São Luís)
Monte Castelo (Três Rios)
Monte Castelo (Volta Redonda)

Monte Castelo (Matosinhos)
Monte Castelo (Teresina)

Ver também
 Montecastello

Desambiguação
Desambiguações de topônimos